

Patronyme 
 Matthias Ilgen (1983- ), catcheur et homme politique allemand ;
 Karl David Ilgen (1763-1834), philologue allemand.

Toponyme 
 Sankt Ilgen, ancienne commune autrichienne du district de Bruck-Mürzzuschlag.